Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 29 по 30 июля в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
30 июля 2012, в 20:15 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012